Indonesië
 Wanadadi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Wanadadi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java